Chinese Volleyball League 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile